Viktoryja Azaranka era la detentrice del titolo, ma non partecipa a causa della maternità.

In finale Johanna Konta ha sconfitto Caroline Wozniacki con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (semifinale)
  Simona Halep (quarti di finale)
  Dominika Cibulková (quarto turno)
  Agnieszka Radwańska (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza (quarto turno, ritirata)
  Svetlana Kuznecova (quarto turno)
  Madison Keys (terzo turno)
  Elina Svitolina (secondo turno)
  Johanna Konta (campionessa)
  Venus Williams (semifinale)
  Caroline Wozniacki (finale)
  Elena Vesnina (secondo turno)
  Samantha Stosur (quarto turno)
  Barbora Strýcová (quarto turno)
  Kiki Bertens (secondo turno)

  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
  Coco Vandeweghe (secondo turno)
  Anastasija Sevastova (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
  Tímea Babos (secondo turno)
  Roberta Vinci (secondo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (quarti di finale)
  Julija Putinceva (terzo turno)
  Irina-Camelia Begu (secondo turno)
  Ana Konjuh (secondo turno)
  Zhang Shuai (terzo turno)
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno)
  Ekaterina Makarova (secondo turno)

Wildcard 

  Amanda Anisimova (primo turno)
  Paula Badosa Gibert (primo turno)
  Ashleigh Barty (secondo turno)
  Nicole Gibbs (primo turno)

 Beatriz Haddad Maia (secondo turno)
 Bethanie Mattek-Sands (quarto turno)
 Ajla Tomljanović (terzo turno)
 Natal'ja Vichljanceva (primo turno)

Qualificate 

  Madison Brengle (secondo turno)
  Verónica Cepede Royg (secondo turno)
  Jana Čepelová (terzo turno)
  Marina Eraković (primo turno)
  Anett Kontaveit (terzo turno)
  Varvara Lepchenko (secondo turno)

 Patricia Maria Tig (terzo turno)
 Kurumi Nara (primo turno)
 Risa Ozaki (quarto turno)
 Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)
 Taylor Townsend (terzo turno)
 Donna Vekić (primo turno)

Lucky loser 
  Magda Linette (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2017